Kadaka (česky přibližně Jalovcová, Jalovčí) je jméno několika estonských sídel:

 Kadaka (Tallinn) – někdejší vesnice a nyní čtvrť v tallinnské městské části Mustamäe
 Kadaka (Kohila) – vesnice v obci Kohila v estonském kraji Raplamaa
 Kadaka (Rae) – vesnice v obci Rae v estonském kraji Harjumaa
 Kadaka (Ridala) – vesnice v obci Ridala v estonském kraji Läänemaa
 Kadaka (Varbla) – vesnice v obci Varbla v estonském kraji Pärnumaa